New York City: The Album — дебютний студійний альбом американського репера Троя Ейва, виданий на лейблі BSB Records 4 листопада 2013 р. Реліз випустили для платного й безкоштовного завантаження. На сайті репера також приступні для замовлення CD з автографом. 

Наразі альбом має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 25 тис. разів.

Список пісень

Посилання 

Дебютні альбоми 2013
Хіп-хоп альбоми